

Села:
 Червона Поляна — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Червона Поляна — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Маловисківська міська громада
 Червона Поляна — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Піщанобрідська сільська громада
 Червона Поляна — Луганська область, Ровеньківський район
 Червона Поляна — Миколаївська область, Доманівський район
 Червона Поляна — Харківська область, Барвінківський район
 Червона Поляна — Харківська область, Нововодолазький район
 Червона Поляна — Херсонська область, Каховський район, Костянтинівська сільська громада 
 Червона Поляна — Херсонська область, Каховський район, Чаплинська селищна громада

 Червона Поляна — колишня назва села Поляна (Харківська область, Ізюмський район)
 Червона Поляна — колишня назва села Поляна (Чернігівська область, Коропський район)

 Червона Поляна — колишнє село Вільхуватської сільради Чутівського району Полтавської області, зняте з обліку 12 грудня 1999 року
 Червона Поляна — колишнє село Баратівської сільради Новобузького району Миколаївської області, зняте з обліку 16 березня 2000 року
 Червона Поляна (Генічеський район) — колишнє село в Херсонській області.

Селища:
 Червона Поляна — Вінницька область, Піщанський район
 Червона Поляна — Дніпропетровська область, Криворізький район

Червона Поляна () — послення, Гомельська область, Брагінський район

Червона Поляна — колишня назва залізничної станції Роза Хутор Північно-Кавказької залізниці РЖД

Див. також 
 Красна Поляна

Примітки